Jméno Zvole nese více sídel:
 Zvole (okres Praha-západ) – obec v okrese Praha-západ
 Zvole (okres Šumperk) – obec v okrese Šumperk
 Zvole (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Zvole (Rychnovek) – část obce Rychnovek v okrese Náchod

Podobné názvy 
 Zwolle – nizozemské město
 Zvolen (rozcestník)

Externí odkazy